Змагання з боксу в чоловічій категорії до 75 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 16 по 27 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 24 спортсмена з 24 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 75